«You Can Dance» — перший коміляційний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 18 листопада 1987 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни